A RENFE 303 sorozat egy spanyol C tengelyelrendezésű, széles nyomtávolságú tolató dízelmozdony-sorozat. 1953 és 1966 között gyártotta a MTM és a Babcock & Wilcox a RENFE részére az állomási tolatószolgálatos elavult, gazdaságtalan gőzmozdonyok helyett. Összesen 202 db készült a sorozatból.

Mozdonyok

További információk 

 Fichas de Material Renfe en Jorges.arrakis.es

Irodalom 
 Prieto i Tur Lluis :Locomotoras de maniobras de Renfe, in Carril n° 34, 09/1991
 Salmeron i Bosch, Carles : Las locomotoras de España, Editorial Terminus, Barcelona, 1985

Spanyol dízelmozdonyok
MTM mozdonyok
Tolatómozdonyok